Геологические структуры на карликовой планете Церера были изучены межпланетной станцией Dawn, работающей на её орбите.

Кратеры 
В качестве названий кратеров на Церере используются имена божеств земледелия и плодородия из мифологий народов мира.

Цепочки кратеров

Горы

Примечания 

Церера
Поверхность Цереры